Jméno a příjmení Antonín Hora má více nositelů:

 Antonín Hora (1824–1906) – římskokatolický kněz, děkan a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
 Antonín Hora (1859–1928) – římskokatolický kněz, profesor katechetiky

Související články 
 Hora (příjmení)